Jungner är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2022 var 78 personer med namnet folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Jungner
 Allan Jungner (1887–1914), flygpionjär
 Emil Jungner (1873–1939), dövpedagog
 Ernst Jungner (1845–1914), seminarierektor
 Hjalmar Jungner (1875–1959), tandläkare
 Hugo Jungner (1881–1940), lektor och runolog
 Jonas Jungner (1861–1942), ingenjör
 Mikael Jungner  (född 1965), finländsk politiker
 Richard Jungner (1858–1940), botanist
 Waldemar Jungner (1869–1924), ingenjör och uppfinnare

Källor

Svenska efternamn